

Загора () або Далматинська Загора — історичний і географічний район Хорватії

Села:
 Загора — Львівська область, Золочівський район
 Загора — Рівненська область, Рівненський район

Загора () — село, община Котор